Theilig ist der Familienname folgender Personen:

 Emely Theilig (* 2000), deutsche Handballspielerin
 Falko Theilig (* 1992), deutscher Basketballspieler
 Hans Theilig (1914–1976), deutscher Handballspieler